

Patronyme 

 Devin Ebanks (né en 1989), joueur américain de basket-ball ;
 Ethan Ebanks-Landell (né en 1992), footballeur anglais ;
 Mark Ebanks (né en 1990), footballeur caïmanais ;
 Raymond Ebanks (né en 1970), rappeur finlandais ;
 Selita Ebanks (née en 1983), mannequin, originaire des Îles Caïmans ;
 Sylvan Ebanks-Blake (né en 1986), footballeur anglais.